Rigon ima više značenja:
 Rigon, Padova
 Rigon, Vicenza